

Москалі — селище, Почепський район, Брянська область
 Москалі — присілок, Томський район, Томська область

Москалі — село, Чернігівський район, Чернігівська область

Див. також 
 Москаль